Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1995 kam es in der Nordischen Kombination der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Einzel (Normalschanze K 90/15 km Gundersen) 

Weltmeister 1993:  / Olympiasieger 1994: 

Datum: 10.–11. März 1995

Teilnehmer: 52 genannt; 52 gestartet; 46 gewertet;

Die Zeiten für Zbynek Panek und František Máka sind problematisch.
Panek war +7:39 am Start. Er Zeit war 42:44,5. Zusammen 50:23,5, +6:03,6. Das Protokoll hat doch 6:00,6. 3 s Differenz.
Máka war +7:09 am Start. Er Zeit war 43:40,2. Zusammen 50:49,2, +6:29,3. Das Protokoll hat doch 6:23,3. 6 s Differenz.

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) - World Ski Championships - Men's Gundersen K90/15 Km March 11, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 27. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - K90 Nordic Combined - March 10th, 1995 2:00pm - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 1995 Nordic World Ski Championships - Nordic Combined - March 11, 1995 - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 Nordic Combined Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 27. Juli 2020

Team (Normalschanze K 90/4 × 5 km) 

Weltmeister 1993:  (Takanori Kōno, Masashi Abe, Kenji Ogiwara)
Olympiasieger 1994:  (Takanori Kōno, Masashi Abe, Kenji Ogiwara)

Datum: 14.–15. März 1995

Quellen 
 Thunder Bay (CAN) World Ski Championships - Men's Team K90/4x5 Km March 15, 1995 auf fis-ski.com, abgerufen am 27. Juli 2020
 1995 Nordic World Ski Championships - K90 Nordic Combined Team - March 14, 1995 2:00pm - Official Results - Big Thunder Sports Park; FIS
 1995 Nordic World Ski Championships - Nordic Combined Team - Official Results Jump K90 + 4 x 5 km Cross Country - March 15, 1995 - Big Thunder Sports Park; FIS
 Nordic Combined Team Skiing World Championship 1995 Thunder Bay (CAN) auf todor66.com, abgerufen am 27. Juli 2020

Team Normalschanze K90 

Datum: 14. März 1995

Team 4 × 5 km Staffel 

Datum: 15. März 1995

Nordische Kombination Manner
Manner 1995